Балабін Альберт Григорович (1934—2004) — художник скла.
 Балабін Віктор Володимирович ( 1960) — український військовик, генерал-майор.
 Балабін Євген Іванович (1879—1973) — військовий діяч, донський козак, офіцер Російської імперії, генерал-лейтенант.
 Балабін Юрій Михайлович (1922—2007) — генерал-майор авіації, Герой Радянського Союзу.